Dschamīla oder Jamila (; IPA: []) ist ein in vor allem in den arabischen Ländern weit verbreiteter weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name wird von der arabischen Wurzel J-M-L abgeleitet und bedeutet: „die Schöne“ bzw. „wunderschön“. Die Vokabel bezieht sich allgemein sowohl auf optische als auch auf charakterliche Schönheit, im Koran wird sie jedoch ausschließlich auf die Schönheit im Verhalten bezogen.

Varianten

Weiblich 

 arabisch: Jameela, Jamilah, Jamillah
 arabisch (ägyptisch): Gamila
 arabisch (maghrebinisch): Djamila
 aserbaidschanisch: Cəmilə
 hausa: Jamila
 indonesisch: Jamilah
 malaiisch: Jamilah
 persisch: Jamileh
 spanisch: Yamila, Yailé, Yamilet Yamileth
 türkisch: Cemile
 urdu: Jamila
 weitere Transkriptionen: Dschamila, Cemila, Djemila, Djémila, Jamyla

Männlich 

 arabisch: Jameel, Jamil
 arabisch (ägyptisch): Gamil
 weitere Transkription: Dschamil

Namensträgerinnen 

 Jamila Abitar (* 1969), marokkanisch-französische Dichterin

 Djamila Böhm (* 1994), deutsche Leichtathletin
 Djamila Boupacha (* 1938), algerische Widerstandskämpferin
 Djamila Rowe (* 1967), deutsche Visagistin
 Djamila Sahraoui (* 1950), algerische Filmregisseurin
 Jamila Schäfer (* 1993), deutsche Politikerin

Siehe auch 
Dschamal, männlicher Vorname
Djamila, Novelle von Dschingis Aitmatow

Weblinks 
 Jamila auf namepedia.org

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Arabischer Personenname